Клеопа́тра (,  — буквально «славна батьком») — жіноче ім'я грецького походження, що було особливо популярне в античній Македонії. Також це ім'я часто вживалося в державах еллінізму Селевкідів та Птолемеїв. Ім'я фігурує й у православних святцях.

Історичні персоналії 
 Клеопатра Єрусалимська — п'ята дружина Ірода Великого, мати Ірода Філіпа II.

В історії це ім'я носили багато правительок з македонської династії Аргеадів, пізніше Птолемеїв та Селевкідів. Найвідоміші:
 Клеопатра — дружина македонського царя Пердикки II у 2-й половині V ст. до н. е.
 Клеопатра — дружина македонського царя Архелая, мати македонського царя Ореста.
 Клеопатра (* 355 до н. е.., † 336 до н. е..) — остання дружина македонського царя Філіпа II
 Клеопатра (* 354 до н. е., † 308 до н. е.) — сестра Олександра Македонського та цариця Епіру.
 Клеопатра I Сіра (* 215 до н. е., † 177 до н. е.) — дружина єгипетського царя Птолемея V, дочка сирійського царя Антіоха III від Лаодіки
 Клеопатра II (* 185 до н. е., † 115 до н. е.) — дочка Птолемея V від Клеопатри I, рідна сестра та дружина Птолемея VI, потім дружина (і рідна сестра) Птолемея VIII
 Клеопатра III (* 161 до н. е., † 101 до н. е.) — дочка Птолемея VI від Клеопатри II, племінниця та дружина Птолемея VIII
 Клеопатра Теа (* 164 до н. е., † 121 до н. е.) — інша дочка Птолемея VI від Клеопатри II, дружина сирійських царів Олександра I Баласа та Деметрія II Нікатора
 Клеопатра IV (* 138 до н. е., † 112 до н. е.) — дочка Птолемея VIII від Клеопатри III, сестра та дружина Птолемея IX, після вигнання з Єгипту дружина сирійського царя Антіоха IX
 Клеопатра Селена I (* 135 до н. е., † 69 до н. е.) — 2-я дочка Птолемея VIII від Клеопатри III, сестра та дружина Птолемея IX, потім ймовірно Птолемея X, потім дружина сирійського царя Антіоха VIII, Антіоха IX, Антіоха X і мати царя Антіоха XIII.
 Клеопатра Береніка цариця Єгипту з 81 до 80 г до н. е., і можливо з 101 по 88 г до н. е.. замість зі своїм чоловіком-дядьком Птолемеєм X Олександром. народилася в 120 р до н. е.., дочка Птолемея IX Латіра та Клеопатри Селени.
 Клеопатра VI Тріфала (* 100 до н. е., † 57 до н. е.) — дочка Птолемея X, двоюрідна сестра та дружина Птолемея XII
 Клеопатра VII Філопатор (* 69 до н. е., † 30 до н. е.) — остання й найвідоміша єгипетська цариця династії Птолемеїв, дочка Птолемея XII від, ймовірно, Клеопатри VI, сестра та дружина Птолемея XIII і Птолемея XIV, коханка Юлія Цезаря та Марка Антонія.
 Клеопатра Селена II (* 40 до н. е., † 6 н. е.) — дочка Марка Антонія та Клеопатри VII, цариця Кіренаїки, після 20 р. до н. е. цариця Нумідії..

 У християнської релігії вшановується також блаженна Клеопатра, благочестива вдова з Палестини (пом. 327); її день 1 листопада (19 жовтня).

Міфологічні імена 
 дочка мессенського героя Ідаса (учасника Калідонського полювання та походу аргонавтів); дружина Мелеагра.
 дочка бога північного вітру Борея, дружина Фінея, який вигнав її з дому заради Ідеї, дочки Дардана.
 Клеопатра (жриця) — локрійська діва, що стала жрицею Афіни.

Фільми 

 Клеопатра (фільм, 1899) — німий чорно-білий фільм, режисер Жорж Мельєс, у ролях Жанна Д'Альсі.
 Клеопатра (фільм, 1910) — німий чорно-білий французький фільм 1910 року.
 Клеопатра (фільм, 1917) — німий чорно-білий фільм, режисер Гордон Едвардс, у ролях Теда Бара, Фріц Лайбер.
 Клеопатра (фільм, 1934) — номінант на премію «Оскар», режисер Сесіл Б. ДеМіль, у ролях Клодет Кольбер, Воррен Вільям.
 Клеопатра (фільм, 1963) — номінант на премію «Оскар», у ролях Елізабет Тейлор, Річард Бартон.
 Клеопатра (фільм, 1999) — в ролі Клеопатри Леонор Варела.
 Клеопатра (фільм, 2003) — аргентинська мелодрама, режисер Едуардо Міньйона, у ролях Наталія Орейро, Норма Алеандро.

 Цезар та Клеопатра (фільм, 1945) — в ролі Клеопатри Вів'єн Лі.
 Антоній та Клеопатра (фільм, 1972) — в ролі Клеопатри Джанет Сазман.
 Астерікс і Обелікс: Місія Клеопатра (фільм, 2002) — в ролі Клеопатри Моніка Беллуччі.

Інші значення 
 Клеопатра — балет.
 Клеопатра — гора (1608 м) на острові Палаван (Філіппіни).
 216 Клеопатра — астероїд в Сонячній системі.
 Cleopatra (аніме)
 Клеопатра (кратер) — кратер на Венері.
 Клеопатра — історичний пригодницький роман 1889 року англійського письменника Генрі Райдера Гаґарда. 
 Kleopatra — KDE-додаток для управління сертифікатами.

Примітки

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Жіночі імена